Piracanjuba kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Piracanjuba (ort), Goiás, 
 Piracanjuba (kommun), Goiás, 

Robotskapade Brasilienförgreningar